

Какпацький сільський округ — адміністративна одиниця, Казигуртський район, Туркестанська область
 Какпацький сільський округ — адміністративна одиниця, Райимбецький район, Алматинська область

Дивись також 
 Какпак